Пиједра Колорада има више значења:

 Пиједра Колорада (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједра Колорада (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пиједра Колорада (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пиједра Колорада (Асунсион Какалотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Колорада (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Колорада (Сан Андрес Теотилалпам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Колорада (Сан Мигел Кезалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Колорада (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику